

Таос — місто, штат Міссурі
 Таос — місто, штат Нью-Мексико